Malay puede referirse a: 

 Malay, municipio de Aklan (Filipinas).
 Malay, comuna de Saona y Loira (Francia).